German Open 2021, właśc. bett1open 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2021 z cyklu German Open rozgrywany w dniach 14–20 czerwca 2021 roku w Berlinie na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 456 073 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Niemczech